Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Ruzici (finale)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Regina Maršíková (secondo turno)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Sandy Collins (semifinali)
 Susan Mascarin (terzo turno)

 Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Isabelle Villiger (primo turno)
 Jeanne Duvall (primo turno)
 Kathy Horvath (terzo turno)
 Lucia Romanov (quarti di finale)
 Jo Durie (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1981